2 miejscowości w Polsce: 
 Rożental – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Pelplin 
 Rożental – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Lubawa

Zobacz też 
 Rozental